Мате Цинцадзе (; 7 января 1995, Поти, Грузия) — грузинский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Жетысу».

Карьера

Клубная карьера 
Мате начал заниматься футболом в Поти, затем присоединился к юношеской команде тбилисского «Локомотива».

9 октября 2011 года полузащитник дебютировал в чемпионате Грузии во встрече с клубом «Мешахте». 14 ноября 2012 года Мате отметился первым забитым мячом за «Локомотив».

Летом 2013 года, проведя за 2 сезона в тбилисском клубе в чемпионате 51 матч и забив 3 мяча, Цинцадзе перешёл в кутаисское «Торпедо». 4 июля Мате дебютировал в еврокубках против «Жилины». 18 августа полузащитник провёл первую игру в первенстве Грузии в новом клубе.

Отыграв полгода в Кутаиси, Мате подписал контракт с тбилисским «Динамо». По итогам сезона 2013/14 Цинцадзе стал чемпионом Грузии и обладателем Кубка, полностью отыграв финальную встречу с «Чихурой».

В сезоне 2014/15 Мате в составе «Динамо» стал обладателем Кубка и Суперкубка Грузии.

24 октября 2014 года Цинцадзе отметился первым забитым мячом за «Динамо».

25 августа 2015 года полузащитник вновь выиграл Суперкубок Грузии.

В сборной 
Мате в составе юношеской сборной Грузии (до 17 лет) принимал участие в двух встречах группового этапа финального турнира Чемпионата Европы в Словении, где его команда довольно неожиданно смогла занять третье место.

Также Цинцадзе принимал участие в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы в Венгрии.

7 сентября 2015 года полузащитник дебютировал в сборной Грузии во встрече отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 со сборной Ирландии.

Достижения 
  «Динамо» (Тбилиси)
 Чемпион Грузии (2): 2013/14, 2015/16
 Обладатель Кубка Грузии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Грузии (2): 2014, 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо»

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Рустави» (2015)
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Кукеси»